Нортън може да се отнася за:

 Хора
 Андре Нортън (1912 – 2005), американска писателка
 Едуард Нортън (р. 1969), американски актьор
 Карла Нортън (р. 1954), американска писателка
 Кен Нортън (1943 – 2013), американски боксьор
 Риктор Нортън (р. 1945), американски историк
 Чарлз Елиът Нортън (1827 – 1908), американски историк на изкуството

 Други
 Нортън (окръг), окръг в Канзас, Съединените щати
 Нортън Антивирус, антивирусен софтуер